Horvátország
Ostrvica falu Gospić községben, Lika-Zengg megyében
Ostrvica falu Omiš községben, Split-Dalmácia megyében

 Szerbia
Ostrvica vár Gornji Milanovac község területén, a Moravicai körzetben